Zawody w podnoszeniu ciężarów na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w konkurencji „poniżej 82,5 kilogramów mężczyzn” odbyły się w dzień 15 września w Beihang University Gymnasium.

Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Zhang Haidong.

Wyniki 

NU – zawodnik nie uzyskał wyniku

Linki zewnętrzne 
 Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008